Vladimir Vladimirovitch Gorbounov - en russe  (Vladimir Vladimirovič Gorbunov), en anglais  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
En 1999, il commence sa carrière avec le HK CSKA Moscou dans la Vyschaïa Liga. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York en , en . En 2002, il débute dans la Superliga avec le CSKA. Il remporte la Vyschaïa Liga 2005 avec le HK MVD. Il est nommé capitaine de l'équipe en 2009 à la suite de la blessure d'Alekseï Koudachov.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga|| 9|| 9|| 5|| 14|| 10|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| CSKA Moscou || Vyschaïa Liga|| 40|| 11|| 7|| 18|| 32|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| CSKA Moscou || Vyschaïa Liga || 43|| 10|| 14|| 24|| 63|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| CSKA Moscou || Vyschaïa Liga || 34|| 12|| 13|| 25|| 12|| 14|| 4|| 7|| 11|| 12
|-
| 2001-2002|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| CSKA Moscou || Superliga|| 35|| 5|| 5|| 10|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| CSKA Moscou|| Superliga|| 33|| 4|| 6|| 10|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HK MVD || Vyschaïa Liga || 36|| 4|| 15|| 19|| 48|| 11|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2004-2005|| HK Tver || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK MVD || Superliga|| 44|| 3|| 4|| 7|| 146|| 4|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2006-2007|| HK MVD|| Superliga|| 52|| 9|| 7|| 16|| 14|| 3|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 51|| 7|| 10|| 17|| 44|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| HK MVD|| KHL|| 56|| 9|| 16|| 25|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK MVD|| KHL|| 54|| 8|| 9|| 17|| 70|| 21|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 40|| 6|| 8|| 14|| 42|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL || 54|| 6|| 8|| 14|| 66|| 12|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
| 2012-2013|| Torpedo Nijni-Novgorod || KHL || 43|| 6|| 4|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 25|| 3|| 2|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en avril 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Tver
Joueur du HK MVD
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace